Публій Корнелій Малугінен () — преномен, номен і когномен декількох діячів Стародавнього Риму з патриціансько-плебейського роду Корнеліїв, його гілки Малугіненів:
 Публій Корнелій Малугінен — військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 404 року до н. е.
 Публій Корнелій Малугінен — військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 397 року до н. е.
 Публій Корнелій Малугінен Косс — консул 393 року до н. е.

Див. також 
 Публій Корнелій
 Корнелій Малугінен
Корнелії Малугінени